Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Guy Forget 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Stich (primo turno)
 Ivan Lendl (primo turno)
 Guy Forget (finale)
 Petr Korda (secondo turno)

 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Derrick Rostagno (primo turno)
 Emilio Sánchez (campione)
 David Wheaton (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1992
ATP Tour 1992